Патриция Хелен Хитон (, род. 4 марта 1958) — американская актриса, комедиант и продюсер, наиболее известная по роли Дебры Бэрон в ситкоме «Все любят Рэймонда», где она снималась с 1996 по 2005 год и за которую она выиграла две премии «Эмми». В 2007 году она вернулась на телевидение с комедией «Вернуться к вам», которая просуществовала один сезон. С 2009 года по 2018 год она играла главную роль в ситкоме «Бывает и хуже». В мае 2012 года она была удостоена собственной звезды на Голливудской «Аллее славы».

Ранняя жизнь 
Патриция Хелен Хитон родилась в Бей-Виллидже, штат Огайо. Её отец был популярным спортивным комментатором «The Plain Dealer». У Хитон брат Майкл и три сестры: Шарон, Алиса и Фрэнсис.

Карьера 
В 1980 году Хитон перебралась в Нью-Йорк, где окончила школу актёрского мастерства. В 1987 году Хитон дебютировала на Бродвее в постановке «Don’t Get God Started» и впоследствии участвовала во множестве офф-бродвейских постановок.

После успехов в театре актриса начала свою карьеру на телевидении и в кино. Она снялась в нескольких телесериалах в качестве приглашенной актрисы, а также появилась в трех недолгих сериалах в одной из главных ролей. Она снялась в таких фильмах, как «Исповедь невидимки», «Бетховен» и «Космический джем».

В 1996 году она получила свою самую успешную роль в сериале «Все любят Рэймонда». Она получала номинацию на «Эмми» ежегодно в течение семи лет, выиграв дважды, в 2000 и 2001 годах. Кроме этого, она также получила множество наград и номинаций, включая «Премию Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль в комедийном сериале». В начале двухтысячных она также стала одной из самых высокооплачиваемых актрис на телевидении, зарабатывая около 12 млн долларов в год.

Начиная с сентября 2007 года Хитон начала играть главную роль в комедии «Вернуться к вам» вместе с Келси Грэммером. Несмотря на положительные отзывы критиков, шоу было отменено весной 2008 года.

В 2008 году она также сыграла в фильме «Перед классом», основанном на реальной истории женщины, ребёнок которой страдает синдромом Туретта.

В 2009 году она вернулась на телевидение с успешной комедией «Бывает и хуже». За третий сезон шоу Хитон получила около 6 млн долларов, оставаясь одной из самых высокооплачиваемых актрис на телевидении.

В 2011 году TV Guide поместил Хитон на двадцать четвёртое место в своем рейтинге «Ста самых смешных женщин».

Личная жизнь 

Патриция Хитон была замужем дважды. С 1990 года она состоит в браке с британским актёром Дэвидом Хантом, у них четверо сыновей. В 2002 году она выпустила свои мемуары под названием Motherhood and Hollywood: How to Get a Job Like Mine

Хитон ведет активную политическую и социальную деятельность. Она выступает против абортов, эвтаназии и смертной казни. Идеи Хитон стали особенно заметны в ходе дискуссии по делу Терри Шиаво в начале двухтысячных. Кроме того Хитон является почетным председателем организации «Феминистки за жизнь», которая выступает против абортов и исследований эмбриональных стволовых клеток, не поддерживает аборты .

Хитон является членом Республиканской партии США
. Хотя Хитон республиканка, она поддерживает права геев и выступает за контроль над рождаемостью, и публично заявляет, что не против однополых браков.

Фильмография

Актриса

Продюсер

Награды и номинации 

 «Эмми»
 1999 — Премия «Эмми» за лучшую женскую роль в комедийном телесериале — «Все любят Рэймонда» (номинация)
 2000 — Премия «Эмми» за лучшую женскую роль в комедийном телесериале — «Все любят Рэймонда»
 2001 — Премия «Эмми» за лучшую женскую роль в комедийном телесериале — «Все любят Рэймонда»
 2002 — Премия «Эмми» за лучшую женскую роль в комедийном телесериале — «Все любят Рэймонда» (номинация)
 2003 — Премия «Эмми» за лучшую женскую роль в комедийном телесериале — «Все любят Рэймонда» (номинация)
 2004 — Премия «Эмми» за лучшую женскую роль в комедийном телесериале — «Все любят Рэймонда» (номинация)
 2005 — Премия «Эмми» за лучшую женскую роль в комедийном телесериале — «Все любят Рэймонда» (номинация)
 «Премия Гильдии киноактёров США»
 1999 — Премия Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале — «Все любят Рэймонда» (номинация)
 2000 — Премия Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале — «Все любят Рэймонда» (номинация)
 2002 — Премия Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале — «Все любят Рэймонда» (номинация)
 2002 — Премия Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль в комедийном сериале — «Все любят Рэймонда» (номинация)
 2003 — Премия Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале — «Все любят Рэймонда»
 2003 — Премия Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль в комедийном сериале — «Все любят Рэймонда» (номинация)
 2004 — Премия Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале — «Все любят Рэймонда» (номинация)
 2004 — Премия Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль в комедийном сериале — «Все любят Рэймонда» (номинация)
 2005 — Премия Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале — «Все любят Рэймонда» (номинация)
 2005 — Премия Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль в комедийном сериале — «Все любят Рэймонда» (номинация)
 2005 — Премия Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль в телефильме или мини-сериале — «Девушка для прощания» (номинация)
 2006 — Премия Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале — «Все любят Рэймонда» (номинация)
 2006 — Премия Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль в комедийном сериале — «Все любят Рэймонда» (номинация)
 Премия «Спутник»
 2007 — Лучшая актриса комедийного телесериала — «Вернуться к вам»
 «Ассоциация телевизионных критиков»
 2011 — Лучшая актриса комедийного телесериала — — «Бывает и хуже»

Примечания

Ссылки 

 
 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Женщины-комедианты
Голливудская «Аллея славы»
Актрисы телевидения США
Члены Республиканской партии США от Огайо
Члены Республиканской партии США
Выпускники Университета штата Огайо
Выпускники Колледжа искусств и наук Университета штата Огайо